Giacomo Casanova (1725-1798), 18e-eeuwse avonturier uit Venetië, wiens naam synoniem werd voor vrouwenversierder

Films 
Films over Giacomo Casanova:
 Casanova (1918)
 Casanova (1976)
 Casanova (1987)
 Casanova (2005)
 Casanova (2015)

Andere personen met dezelfde naam 
 Alain Casanova (1961), Frans voetbalcoach en ex-voetballer
 Ange Casanova, Frans voetballer
 Stade Ange Casanova, stadion in Ajaccio, Frankrijk
 Achille Casanova (1941-2016), voormalig Zwitsers politicus
 Bruno Casanova (1964), Italiaans motorcoureur
 Corina Casanova (1956), bondskanselier van Zwitserland
 Daniëlle Casanova (1909-1943), activiste en verzetsstrijdster
 Elisa Casanova (1973), Italiaans waterpolospeelster
 Francesco Casanova (1727-1803) schilder
 Giovanni Casanova (1730-1795), schilder
 Johnny Casanova (1978), San Marinees voetbalscheidsrechter
 José Casanova, Spaanse godsdienstsocioloog
 Myriam Casanova (1985), Zwitsers tennisster
 Pablo González Casanova (1922), Mexicaans socioloog
 Rafael Casanova i Comes (1660-1743), laatste voorzitter van de Consell de Cent (Barcelona)

Overig 
 Casanova (Corsica), gemeente in het Franse departement Haute-Corse
 Casanova (spoorwegen), een Europese internationale trein voor de verbinding Ljubljana - Venetië
 Casanova (Ultimate Kaos), nummer van Ultimate Kaos